

Вор'єма — губа Баренцевого моря
 Вор'єма — мис на північно-західному узбережжі затоки Варангер-Фіорд
 Вор'єма — річка на кордоні Норвегії та Росії